Salmonella enterica enterica és un bacteri subespècie de Salmonella enterica, flagelat aerobi i Gram-negatiu. Pertany al gènere Salmonella.<ref name=Baron>{{ref llibre | autor = Giannella RA | títol = Salmonella. In: Baron's Medical Microbiology (Barron S et al., eds.)| edició = 4th | editorial = Univ of Texas Medical Branch | any = 1996 | id = (via NCBI Bookshelf) }}</ref> Molts dels serovars patògens de l'espècie S. enterica es troben en aquesta subespècie.

 Serovars 
 Salmonella Choleraesuis
 Salmonella Dublin
 Salmonella Enteritidis
 Salmonella Gallinarum
 Salmonella Hadar
 Salmonella Heidelberg
 Salmonella Infantis
 Salmonella Paratyphi
 Salmonella Typhi
 Salmonella'' Typhimurium

Referències 

Enterobacteriàcies